Бараба́нова — жіноча форма російського прізвища Барабанов.

 Відомі носії 
 Барабанова Лариса Олександрівна (1948—1987) — радянська актриса.
 Барабанова Марія Павлівна (1911—1993) — радянська і російська актриса театру і кіно.
</noinclude>